Gai Sedaci Flor (en llatí: C. Sedatius Florus; n. entrant el segle II) va ser un advocat i secretari de l'administració de Portus Namnetum (modern Nantes) amb Marc Bessó Segon de vegades a principi de la centúria.

Aquest membre de la família Sedatii, Flor, podria haver estat un parent, tot i que un parent pobre, del senador Marc Sedaci Severià o bé podria haver estat fins i tot un client de Severià, o fins i tot un esclau emancipat.

Referències 

Romans del segle II